Дми́трий Никола́евич Лози́нский  (27 июня 1939, Москва) — российский программист, специалист по антивирусной защите, заместитель генерального директора ООО «Доктор Веб».

Биография 
Родился 27 июня 1939 года в Москве.
В 1961 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
После окончания Университета работал по распределению в КГБ СССР, занимаясь там криптографией.
С 1965 года работал в Главном вычислительном центре Госплана СССР, позже — в Министерстве экономики России.

Осенью 1988 года, обнаружив в Госплане вирус Vienna, создал программу-антивирус, назвав её Aidstest. В дальнейшем занимался её совершенствованием.

В 1990 году заключил договор о распространении программы Aidstest с Научным центром СП «Диалог» при Вычислительном Центре АН СССР (ныне — ЗАО «ДиалогНаука»). С 1996 года — Председатель Совета Директоров ЗАО «ДиалогНаука».

5 июля 2004 года приступил к работе в компании «Доктор Веб», где занял пост заместителя генерального директора.

Награды 
8 августа 1999 г. в соответствии с Указом Президента РФ награждён орденом Дружбы.

Примечания 

Программисты России
Родившиеся 27 июня
Родившиеся в 1939 году
Википедия:Биографии современников
Выпускники механико-математического факультета МГУ